Powódź w Polsce (988)
 Powódź w Polsce (1924) 
 Powódź w Polsce (1934) 
 Powódź w Polsce (1947)
 Powódź tysiąclecia (1997) 
 Powódź w Polsce (2001) 
 Powódź w Europie Środkowej (2010) (w tym w Polsce)

Zobacz też